

Населені пункти та їхні частини
 Лесніцтво — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Лесніцтво — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Лесніцтво — частина села Домброва в гміні Іновлудз Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Лесніцтво — частина села Йодлувка-Туховська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Лесніцтво — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Лесніцтво — колонія в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки